Cieki w Polsce
 Nowa Rzeka – rów, dopływ Wkry
 Nowa Rzeka – struga, dopływ Zawadówki

Przypisy